Svídnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Svídnice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Svídnice, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové